Jagakarsa (onderdistrict), onderdistrict (kecamatan) van Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Jagakarsa (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Selatan in de provincie Jakarta, Indonesië.